Unión ibérica puede referirse a:

 El periodo histórico en el que Portugal estuvo bajo la Casa de Austria (1580-1640); o
 El objetivo del movimiento político y cultural del Iberismo.